El término pincha puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de plantas Scolymus hispanicus.

 Un nombre común de la especie de aves Coereba flaveola.